Il doppio  dell'AEGON Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo e l'hanno riconfermato battendo in finale Raquel Kops-Jones e Abigail Spears, 6–1, 6–4

Teste di serie 

 Cara Black /  Liezel Huber (campioni)
 Bethanie Mattek-Sands /  Lisa Raymond (primo turno)

 Chia-Jung Chuang /  Sania Mirza (semifinali) 
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

AEGON Classic 2009